La Torre Cascaruda (Latinoamérica) (Krusty Towers en su idioma original o Las Torres Crujientes en España) es un episodio de la cuarta temporada de la serie animada Bob Esponja. La torre del episodio tiene una altura similar a la Torre Banco de la Nación.

Argumento 
Mientras Bob Esponja y Calamardo se dirigen al trabajo, Bob le cuenta una anécdota a Calamardo (Según él se la ha contado varias veces) y entonces Calamardo le señala a Bob que el Krusty Krab tiene ahora varios pisos y se llama "The Krusty Tower" (La Torre Cascaruda) Don Cangrejo les dice que estuvo en una hotel en una convención de Cocineros y vio que los del hotel se regían por "Nunca negarle a un huésped ni aun la más ridícula petición", pero la cuenta fue muy cara y decidió abrir un hotel. Les da uniformes a Bob y a Calamardo y les dice que ahora son empleados y luego les dice que deben atender a los huéspedes. Primero, Calamardo atiende a Patricio, que no sabe que eso es un hotel y al saberlo pide una habitación y una cangreburger con queso (tanto la habitación como la cangreburger, deben llevar queso). Algo extraño es que lleva maletas, y al entrar no sabía que eso era un hotel. Don Cangrejo le prohíbe a Calamardo usar el ascensor y le dice que las escaleras son para empleados, Calamardo, al subir, descubre que las maletas llevan rocas dentro. Patricio solo le paga con una roca y a Bob con un dólar.

Patricio le ordena a Calamardo que destape el baño y le paga con rocas, luego, cuando Bob le trae cangreburgers, le pide que se coma las cangreburgers con él, y le da un dólar, Calamardo se enfurece y se va, pero Don Cangrejo lo hace subir por una llamada de Patricio, al subir, Patricio le dice que le lave la espalda y que le dé un baño, Calamardo furioso, baja por el ascensor, rebelándose, y le grita a Don Cangrejo que está harto, Don Cangrejo le dice que no debe usar el ascensor, pues es un empleado, pero el le dice que ya no lo es y renuncia, se saca el uniforme y se lo pone a Cangrejo. Calamardo sale desnudo del lugar. La puerta giratoria gira varias veces y Calamardo entra de nuevo, pero con maletas y ropa de playa, dice que ha trabajado demasiado y que se relajará en "The Krusty Towers", al principio Don Cangrejo se niega a alquilarle una habitación a Calamardo, pero él lo convence con un fajo de billetes, luego le ordena a Bob llevar sus cosas a su habitación (Bob se va volando con propulsores, atravesando el techo) y luego, a modo de venganza, le ordena a Don Cangrejo cargarlo hacia su habitación, pero por las escaleras, Don Cangrejo lo hace por "la placa" que dice que le darán a los huéspedes lo que sea.

En la habitación, Calamardo le ordena a Bob traer una cangreburger asquerosa, con uñas de los pies y vello nasal, Bob la trae y Calamardo le ordena a Don Cangrejo comérsela, este se niega pero Bob le dice que la cangreburger es falsa. Don Cangrejo la prueba y descubre que si contiene uñas de los pies y vello nasal, Bob le dice que en realidad solo se las puso porque se les acabó el queso, que estaba esparcido por toda la habitación de Patricio. Calamardo entonces le ordena que le lleve unas galletas como las que hacía su madre, Don Cangrejo se las trae pero Calamardo les dice que esas no son las de su madre. Don Cangrejo y Bob Esponja van a buscar a la madre de Calamardo y ella les hace las galletas, Cangrejo se las lleva a Calamardo que dice que solo desearía "Que su madre cocinara mejor".

Calamardo le ordena a Don Cangrejo y a Bob que redecoren el cuarto, pues no le gustaba, ellos lo decoran varias veces, siendo rechazado por Calamardo, hasta que la habitación queda exactamente igual que al principio, Calamardo se recuesta feliz con su venganza, y le dice a Cangrejo que quiere ir a nadar, Don Cangrejo le dice que la piscina está atrás, pero Calamardo hace que traiga la piscina hacia allí. Bob, Patricio y Calamardo se bañan mientras Don Cangrejo los mira furioso, hasta que la piscina estalla y el hotel también.

En el hospital, están Patricio, Cangrejo, Bob y Calamardo muy heridos cuando le traen a Cangrejo la cuenta, este se trastorna y Calamardo le pregunta si no le dará un infarto, Don Cangrejo le dice que se olviden de los hoteles, pues irán a la escuela de medicina para hacer un hospital. El capítulo termina con Bob y Patricio felices y Calamardo enojado y quejándose.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Don Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Un cliente
 Enfermera
 Recepcionistas y empleados del primer hotel

Créditos 

 Director creativo: Vincent Waller
 Director de storyboard: Tom King
 Animación: Tony Ostyn

Enlaces externos 

 Bob Esponja en IMDb

Véase también 

 Los padrinos mágicos
 Avatar: la leyenda de Aang
 Danny Phantom

Referencias 

Episodios de la cuarta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2006